Анто́н Ивано́в: Иванов, Антон (1884—1942) — болгарский коммунист.
 Иванов, Антон Александрович (род. 1965) — председатель Высшего Арбитражного Суда РФ.
 Иванов, Антон Александрович (род. 1985) — глава администрации города Белгорода (2021—2022).
 Иванов, Антон Анатольевич (род. 1979) — российский футболист.
 Иванов, Антон Андреевич (1815—1848) — русский скульптор.
 Иванов, Антон Геннадьевич (род. 1981) — российский актёр юмористического жанра и телеведущий.
 Иванов, Антон Давидович (род. 1950) — советский и российский писатель и переводчик.
 Иванов, Антон Михайлович (1918—1994) — Герой Социалистического Труда.